Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1952 v moškem smuku. Zlato medaljo je osvojil Zeno Colò, srebrno Othmar Schneider, bronasto pa Christian Pravda.

Rezultati

Smuk moški